

Codici 
 KEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tornio, Kemi, Finlandia

Musica 
 Kem – cantante statunitense

Mitologia
Kem – divinità egizia venerata nel 10° nomo del Basso Egitto

Altro
KEM – carte da gioco prodotte dalla United States Playing Card Company

Pagine correlate 
 Kem'